Hanns Joachim Friedrichs
 Kurt Friedrichs
 Schéma de Lax-Friedrichs
 Paul Friedrichs
 Rolf Günther Friedrichs
Homonymie de patronyme germanique